Zakręcone – polski serial komediowy. Emitowany był od 3 września 2005 na antenie Polsatu.

Obsada 
 Katarzyna Glinka – Celina
 Weronika Książkiewicz – Anna
 Magdalena Margulewicz – Basia
 Małgorzata Socha – Matylda
 Arkadiusz Jakubik – sąsiad Arek
 Elżbieta Zającówna – mama Basi
 Roman Kłosowski – ojciec Arka
 Jan Wieczorkowski – reżyser

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Filmy w reżyserii Przemysława Angermana
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2005